Mégiscane peut vouloir signifier:

Notes et références